Хо́лли Рэ́йчел Кэ́нди (), в девичестве — Вукади́нович (), наиболее известна под бывшим псевдонимом — Хо́лли Вэ́ланс (; род. 11 мая 1983, Мельбурн, Австралия) — австралийская актриса англо-сербского происхождения, модель и поп-исполнительница, международную известность получившая с хитами «Kiss Kiss» (кавер песни Таркана) и «Down Boy» (2003).

Карьера 
Кинокарьера Вэланс началась на австралийском телевидении в сериале «Соседи», откуда «вышли» также Кайли Миноуг и Джейсон Донован, где она в 16 лет сыграла Фелисити «Флик» Скалли. В 2004 году приняла решение отойти от музыкальной деятельности и сосредоточиться на работе в кино. Она снялась в нескольких сериалах («Побег», «Красавцы»), а также в фильмах «DOA: Живым или мёртвым», «Блондинка в шоколаде» (2006), «Заложница» (2008). С 2008 года жила в Лос-Анджелесе с бойфрендом, актёром Алексом О’Лафлином, (Холли и Алекс вместе снимались в одной из серий телесериала «Лунный свет»), с которым Холли рассталась после 2009 года.

Личная жизнь 
С 29 сентября 2012 года Вэланс замужем за бизнесменом Ником Кэнди, с которым она встречалась два года до их свадьбы. У супругов есть две дочери — Лука Вайолет Тони Кэнди (род. в ноябре 2013) и Нова Скай Коко Кэнди (род. в сентябре 2017).

Дискография

Студийные альбомы

Синглы 
 «Kiss Kiss» (2002)
 «Down Boy» (2003)
 «Naughty Girl» (2003)
 «State of Mind» (2003)

Фильмография

Факты 
 Дальний родственник — Бенни Хилл: его двоюродный брат приходится актрисе дедушкой.

Примечания

Ссылки 

 HollyValance.com
 

Поп-музыканты
Победители MTV Video Music Awards
Артисты, известные под псевдонимами
Актрисы мыльных опер Австралии
Исполнители London Records
Поп-вокалисты Австралии